Seznam držav po porabi in proizvodnji električne energije:
Ena gigavatna ura (GW-h) je enaka milijon kilovatnih ur (kW-h). 

Slovenija po porabi zaseda 75. mesto, ne leto porabi 14700 GW·h. Povprečna poraba na prebivalca je 815 W.

Slovenija po proizvodnji zaseda 83. mesto, skupno proizvede 14762 GW·h na leto, kar je skoraj isto kot poraba.

Seznam držav po porabi električne energije

Seznam držav po proizvodnji električne energije

Glej tudi
Rezerve nafte
Rezerve zemeljskega plina
Rezerve premoga

Sklici

Energetika
Energija